Las literaturas en portugués que constituyen un sistema literario autónomo son:

Literatura angoleña
Literatura brasileña
Literatura caboverdiana
Literatura guineana
Literatura portuguesa
Literatura mozambiqueña
Literatura timorense
Literatura santomense

La inclusión de la literatura gallega entre las literaturas de habla portuguesa se encuentra en discusión en los diferentes círculos académicos de Galicia, sin que por eso deje de contar con un espacio propio desde hace más de 20 años en diferentes revistas de crítica literaria internacional de habla portuguesa.

Literatura en portugués